Крис Оуэн (род. 25 сентября 1980) — американский актёр и фотограф. Он более всего известен по роли Чака Шермана в фильмах «Американский пирог», «Американский пирог 2», «Американский пирог 4: Музыкальный лагерь», «Американский пирог: Все в сборе». Помимо Юджина Леви, он единственный актёр, который также сыграл в direct-to-video четвёртом «Американском пироге».

Фильмография

Ссылки